

Азаново — присілок, Іжморський округ, Кемеровська область
 Азаново — село, Медведевський район, Марій Ел